Tsonga puede referirse a:
 El idioma tsonga, hablado por varios grupos étnicos en el sur de África.
 La etnia tsonga shangaan, de Sudáfrica.
 El tenista francés Jo-Wilfried Tsonga (n.1985).